Стоунман, Джордж
 Стоунман, Ричард
 См. также
 Рейд Стоунмана